Masonska loža, često se naziva i privatna loža ili sastavna loža, osnovna je organizacijska jedinica slobodnog zidarstva. Također se često koristi kao izraz za zgradu u kojoj se takva jedinica sastaje. 

Svaka nova loža mora biti odobrena ili ovlaštena od strane velike lože, ali je uvjetovan njezinoj upravi samo u provođenju usvojenih konstitucija jurisdikcije. Iznimno, tri preživjele lože koje su formirale prvu poznatu veliku ložu na svijetu u Londonu (sada integriranu u Ujedinjenu veliku ložu Engleske) imaju jedinstvenu privilegiju djelovati od pamtivijeka, tj. bez takvog odobrenja.

Svaki mason općenito ima pravo posjetiti bilo koju ložu u bilo kojoj drugoj jurisdikciji (tj. pod bilo kojom drugom velikom ložom) koja je prijateljska s njegovom. U nekim je jurisdikcijama ova privilegija ograničena samo na majstore masone (to jest, masone koji su stekli treći stupanj reda). Od njega se obično prvo traži provjera i potvrda, regularnost odnosa lože – i da bude u stanju utvrditi regularnost svojeg članstva pri toj loži. 

Slobodni zidari okupljaju se kao loža kako bi radili na tri osnovna stupnja; stupnja učenika, pomoćnika i majstora zidara.

Masonske prostorije 
Tehnički, slobodni zidari se sastaju kao loža, a ne u loži. U tom kontekstu, riječ "loža" (iz engleskog lodge što znači dom) odnosi se na lokalnu udrugu slobodnih zidara, koji se sastaje kao tijelo. Međutim, ovaj se pojam često pogrešno koristi za označavanje zgrada ili prostorija u kojima se masoni susreću. Masonski prostori se ponekad nazivaju i hramovi (... "filozofije i umjetnosti"). Danas, u mnogim zemljama su masonski centar ili masonska dvorana zamijenili ove izraze kako bi se izbjegle predrasude i sumnje. Nekoliko različitih loža ili drugih masonskih organizacija često koriste iste prostorije u različito vrijeme.

Vrste 
Plava loža (engl. blue lodges), zanatska loža (engl. craft lodges) ili drevna zanatska loža (engl. ancient craft lodges ) odnosi se na ložu koja radi tri osnovna stupnja slobodnog zidarstva (učenik, pomoćnik, majstor zidar), a ne na priključene masonske redove poput Yorčkog i Škotskog obreda. U Velikoj Britaniji upotrebljava se termin "zanatska loža". Kaže se "plava loža" jer se odnosi na tradicionalnu boju regalija u ložama izvedenim iz engleskog ili irskog slobodnog zidarstva. Iako se izraz prvobitno nije odobravao, u posljednje vrijeme stekao je široku uporabu i u Americi.

Istraživačka loža (engl. research lodge) imaju za svrhu širenje masonskih učenja. Loža "Quatuor Coronati" je primjer istraživačke lože; ima strogo ograničeno članstvo i prima posjetitelje i radove iz cijelog svijeta. Mnoge jurisdikcije su dobro utemeljile istraživačke lože, a one se obično rjeđe sastaju od plavih loža i ne dodjeljuju stupnjeve.

U Velikoj Britaniji, instrukcijska loža (engl. lodge of instruction) može biti povezana s ložom, ali se ne konstituira odvojeno. Instrukcijska loža časnicima i onima koji to žele postati daje priliku uvježbati obred pod vodstvom iskusnog člana. U nekim jurisdikcijama u Sjedinjenim Državama instrukcijska loža služi kao garantirana loža za podučavanje kandidata u drugim aspektima slobodnog zidarstva, osim ritualne probe, kao i organiziranje predavanja o masonskim i nemasonskim temama.

U Velikoj Britaniji termin matična loža ili majka loža (engl. mother lodge) koristi ase za identifikaciju određene lože u kojoj je pojedinac prvi put podignut u slobodnog zidara. Također, majka loža se može odnositi i na ložu koja je dala pokroviteljstvo za otvaranje nove lože i koja daje jamstvo kod zaštite pri istoj velikoj loži; a specifični postupci u vezi s tim razlikuju se kroz povijest i u različitim jurisdikcijama.

U 21. stoljeću zabilježen je uspon virtualnih loža koje se susreću putem videopoziva, a ne uživo.

Organizacija  

Ložama upravljaju nacionalne, savezne ili regionalne uprave, koje se obično nazivaju velike lože ili veliki orijenti, čiji usvojene konstitucije definiraju strukturu slobodnog zidarstva pod njihovom upravom i koji imenuju velike časnike (engl. Grand Officers) iz svojih starijih masona. Regionlane velike lože (koje u Engleskoj uglavnom odgovaraju povijesnim regijama) vrše posredničku upravu i također imenuju regionalne velike časnike. 

Različite velike lože i njihove regije pokazuju suptilnosti u tradiciji te razlike u stupnjevima i praksi. U svakom slučaju, velike Lože imaju ograničenu nadležnost nad ložama u svom članstvu, a tamo gdje ne postoje propisani obred lože mogu imati značajnu slobodu rada. Unatoč tim manjim razlikama, postoje bratski odnosi između loža odgovarajućeg stupnja pod različitim velikim ložama.

Članstvo 

Općenito, da bi kandidat bio prihvaćen kao redovni mason (u loži po regularnom ustroju), kandidat mora:
biti muškarac;
doći svojom voljom ili samoinicijativno, odnosno samo po pozivu u nekim jurisdikcijama;
vjerovati u neki oblik Vrhovnog bića;
biti dobrog ponašanja, ugleda te financijski uzdržavati sebe i obitelj;
imati najmanje 21 godinu (može biti i 18 ili 25, ovisno o jurisdikciji);
boraviti na području jurisdikcije;
proći razgovore i kandidacijska vijeća koja će razgovarati s ljudima koji ga poznaju, što može potrajati i do 2 godine;
biti zdrava uma i tijela (nije opći uvjet);
budi "slobodan čovjek" – Ovo je moglo nastati iz odbijanja operativnih masona da predaju svoje tajne robovima, a kojima bi se moglo naložiti da ih odaju drugima. Moglo je nastiti i iz uvjeta ranih špekulativnih loža da novi slobodni zidar barem ima dozvolu za trgovinu i zapošljavanje drugih, čineći ga tako slobodnim čovjekom grada ili općine gdje je loža.
proći glasovanje u loži (tzv. balotaža) koja prihvaća članstvo.

Nakon što loža izabere ili odobri kandidata u skladu s uvjetima svoje velike lože, odlučit će hoće li i kada kandidatu dodijeliti svaki stupanj po redu. Općenito govoreći oni koji su samo stekli stupanj učenika smatraju se masonima, ali imaju ograničene privilegije dok ne steknu treći stupanj majstora zidara.

Majstor zidar se smatra doživotnim članom lože u kojoj je stekao taj stupanj. Može dati ostavku ako to želi, ali samo ako je "u dobrom stanju" i ako mu je plaćena članarina. Mason se može dati ostavku iz osobnih razloga ili se pridružiti drugoj loži u onim jurisdikcijama u kojima višestruko članstvo nije dopušteno. Nakon davanja ostavke, i dalje se smatra masonom u odsutnosti i može se ponovno pridružiti novom prijavom, ali on i njegova obitelj nemaju prava, priviligije ili potraživanja od masonerije. Neki autori (Mackey) tvrde da masona napuštanje lože ne oslobađa obvza niti cjelovite kontrole Reda nad njegovim moralnim ponašanjem. Mason može biti protjeran iz svoje lože i masonerije općenito ako je osuđen za osobito ozbiljne povrede građanskog ili masonskog prava. Protjerivanje iz čitave masonerije može se dogoditi samo dolukom velike lože, dok manji kapiteli mogu protjerati članove iz njihovih specifičnih loža.

Majstor zidar "u dobrom stanju" (tj. ako je platio godišnju članarinu i ako nije predmet masonske istrage ili disciplinske kazne) može se pridružiti drugoj regularnoj loži; ne mora ponovno steći stupanj, ali može se očekivati da služi novu ložu kao časnik.

Ako se master zidar obriše iz članstva zbog neplaćanjih članarina, u većini slučajeva može se odmah vratiti "u dobro stanje" jednostavnim plaćanjem svojih trenutnih davanja kao i svih zaostalih dugova. Za ovakve situacije u mnogim jurisdikcijama postoji uvjet balotaže za ponovni prijem.

Većina velikih loža dopušta majstorima zidarima istodobno biti u članstvu više od jedne lože. U nekim se jurisdikcijama masonima s višestrukim članstvom zabranjeno je služiti kao časnik u više loža u bilo kojem trenutku.

Ova se pravila razlikuju za slobodne zidare stupnjeva učenika i pomoćnika. U nekim velikim ložama učenik ili pomoćnika možda neće moći podnijeti ostavku, ali se mogu pridružiti drugoj loži s namjerom da steknu stupanj majstor zidar uz pristanak svoje izvorne lože.

Časnici 

Naslovi, uloge i broj časnika lože uvelike se razlikuju od jurisdikcije do jurisdikcije. U većini slučajeva postoji odgovarajući časnik i u velikoj loži u određenoj jurisdikciji, uz dodatak prefiksa "veliki" dotičnom naslovu.

Postoje određene 'progresivne' dužnosti kroz koje se članovi kreću postupkom učinkovite promocije, ali također i drugi stalniji uredi, koje obično imaju iskusni članovi.

Izvori